Мсье Лекόк () — герой произведений французского писателя XIX века, одного из основателей детективного жанра Эмиля Габорио; агент сыскной полиции, читательская популярность которого вдохновила Артура Конана Дойла на создание персонажа Шерлока Холмса.

История персонажа 
Находясь под сильным впечатлением от деятельности реального сотрудника полиции с криминальным прошлым Эжена Франсуа Видока, а также романов Оноре де Бальзака и Виктора Гюго, часто описывавших преступный мир и его представителей, Габорио создал образ правонарушителя, ставшего полицейским, которого его коллеги называют мсье Лекок. Имя персонажа (буквально «петух») Габорио позаимствовал из произведений популярного автора приключенческих романов Поля Феваля, у которого некоторое время работал литературным секретарём и ассистентом, часто присутствуя при проведении судебно-медицинских экспертиз в парижских моргах и на следственных совещаниях бригады Сюрте. 

Впервые упоминание Лекока встречается в сочинении Габорио «» (1866) — первом в истории литературы полноценном детективном романе:

Помощником Жевроля в ту пору был ставший на праведный путь бывший правонарушитель — великий пройдоха и весьма искусный в сыскном деле молодчик, к тому же люто завидовавший начальнику полиции, которого он считал посредственностью. Звали его Лекок.

В последующих произведениях лекоковского цикла — романах «» (1866), «Дело № 113» (1867), «Рабы Парижа» (1868), «» (1869) и новелле «Исчезновение» в составе посмертно опубликованного сборника «Старичок из Батиньоля» (1876) — бывший преступник из второстепенной фигуры становится центральным персонажем. В последнем романе о приключениях мсье Лекока содержится подробное описание его внешности, происхождения и прежних занятий:

Это был молодой мужчина лет двадцати пяти — двадцати шести, почти безусый, бледный, с ярко-красными губами и пышными волнистыми чёрными волосами, небольшого роста, но хорошо сложённый. Все его движения свидетельствовали о незаурядной силе.
Впрочем, в нём не было ничего примечательного, не считая глаз, которые по его воле вспыхивали и гасли, словно мигающий проблесковый огонь маяка, и носа с удивительно подвижными широкими мясистыми ноздрями.
Сын богатой и уважаемой семьи из Нормандии, Лекок получил прекрасное воспитание. Он начал изучать право в Париже, когда в первую же неделю учёбы узнал, что его отец, полностью разорившийся, умер, а мать пережила мужа всего на несколько часов.
…Он развил бурную энергию. Он давал уроки и переписывал документы для поверенных в делах. В этом месяце он нашёл работу в магазине модных товаров, в следующем разносил по квартирам залежавшиеся книги. Он расклеивал объявления, подрабатывал репетитором, страховым агентом, коммивояжёром…

Мсье Лекок и Шерлок Холмс 
Современники Артура Конана Дойла были склонны преуменьшать литературную значимость Шерлока Холмса, усматривая в нём своего рода гибрид мсье Лекока, Дюпена Эдгара По и Каффа Уилки Коллинза. Сам Дойл в первом же произведении холмсовского цикла, повести «Этюд в багровых тонах» (1887), устами своего персонажа заявил, что Холмс во всём превосходит своих знаменитых коллег:

— Послушать вас, так это очень просто, — улыбнулся я. — Вы напоминаете мне Дюпена у Эдгара Аллана По. Я думал, что такие люди существуют лишь в романах. 
Шерлок Холмс встал и принялся раскуривать трубку. 
— Вы, конечно, думаете, что, сравнивая меня с Дюпеном, делаете мне комплимент, — заметил он. — А по-моему, ваш Дюпен — очень недалёкий малый. Этот приём — сбивать с мыслей своего собеседника какой-нибудь фразой «к случаю» после пятнадцатиминутного молчания, право же, очень дешёвый показной трюк. У него, несомненно, были кое-какие аналитические способности, но его никак нельзя назвать феноменом, каким, по-видимому, считал его По.
— Вы читали Габорио? — спросил я. — Как по-вашему, Лекок — настоящий сыщик? 
Шерлок Холмс иронически хмыкнул. 
— Лекок — жалкий сопляк, — сердито сказал он. — У него только и есть, что энергия. От этой книги меня просто тошнит. Подумаешь, какая проблема — установить личность преступника, уже посаженного в тюрьму! Я бы это сделал за двадцать четыре часа. А Лекок копается почти полгода. По этой книге можно учить сыщиков, как не надо работать.

Тем не менее образы Лекока и Холмса имеют немало общих черт. По замечанию американского биографа Дойла , «[н]есмотря на то, что Дойл считал По непревзойдённым мастером, на „Этюд в багровых тонах“ повлияли детективы и другого, почти забытого сегодня автора. Французский писатель Эмиль Габорио, чьи остросюжетные романы были в своё время весьма популярны, импонировал Конан Дойлу „тщательным увязыванием сюжета“. Созданный Габорио сыщик месье Лекок обладал многими чертами и навыками, которые теперь прочно связываются в нашем сознании с Шерлоком Холмсом. Лекок не только был мастером переодеваний, но применял научные методы — например, пользовался гипсовыми слепками, чтобы получить отпечатки ног преступника. Презрение Лекока к главе службы безопасности Жевролю предвосхищает стиль отношений между Шерлоком Холмсом и инспектором Лестрейдом из Скотленд-Ярда, а добродушный, но недалёкий отец Абсент, товарищ Лекока, восхищающийся его умениями, возможно, стал прототипом доктора Ватсона».

Интересные факты 
Сыщика полиции Российской империи Красовского Николая Александровича называли «украинским Лекоком».

Примечания

Библиография

Ссылки 
  
  

Вымышленные полицейские
Вымышленные мужчины
Литературные герои